Развојна лига Србије у сезони 2012/13. је прво такмичење организовано под овим именом од стране Кошаркашког савеза Србије. Спонзорска права у овој сезони купио је Swisslion па је пуно име такмичења гласило Swisslion развојна лига Србије. Лига је ове сезоне бројала осам клубова, а учешће у њој узеле су екипе које су први део такмичења у Кошаркашкој лиги Србије 2012/13. завршиле између шестог и тринаестог места, изузев Вршца уместо кога се надметао млади тим Мега Визуре.

Клубови у сезони 2012/13. 

1 Млади тим Мега Визуре узео је учешће уместо Вршца.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Најкориснији играчи кола и лиге

Спољашње везе 

 Званичан сајт
 Сезона 2012/13. на srbijasport.net

Развојна лига Србије у кошарци
Сезона 2012/13. у српској кошарци